

Жанатурмис — село, Амангельдинський район, Костанайська область
 Жанатурмис — село, Байзацький район, Жамбильська область
 Жанатурмис — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Жанатурмис — село, Карасайський район, Алматинська область
 Жанатурмис — село, Кордайський район, Жамбильська область
 Жанатурмис — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Жанатурмис — село, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Жанатурмис — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Жанатурмис — село, Карасуський сільський округ, Сайрамський район, Туркестанська область
 Жанатурмис — село, Колкентський сільський округ, Сайрамський район, Туркестанська область
 Жанатурмис — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Жанатурмис — село, Толебійський район, Туркестанська область
 Жанатурмис — село, район Турара Рискулова, Жамбильська область

Див. також 
 Жана-Турмис